Михаил Симонович Боголюбский (1826, Московская губерния — , Москва) — духовный писатель, протоиерей, автор ряда богословских трудов.

Биография 
Родился в семье священника. В 1844 году по первому разряду окончил Вифанскую духовную семинарию.

В 1848 году окончил Московскую духовную академию со степенью магистра богословия и назначен преподавателем Московской духовной семинарии.

В начале 1852 года был рукоположен в сан пресвитера и служил в Духосошественской церкви на Даниловском кладбище, с мая 1853 года в Никольской в Котельниках; с августа 1859 года в храме Космы и Дамиана в Таганной слободе, а с начала 1880 года — в Зачатиевской церкви в Зарядье.

С 1869 по 1871 год был членом комиссии для пересмотра интерпункции богослужебных книг; с 1871 по 1886 год — цензором Московского духовного цензурного комитета. В 1892 году был выбран председателем Комитета по историко-статистическому описанию церквей Московской епархии.

Был председателем Общества любителей духовного просвещения.

Библиография 
 Православный священник при постели больных и умирающих. — М.: Типогр. А. Семена, 1862.
 Замечания на текст Псалтири по переводу LXX и славянскому // ЧОЛДП. — 1872. — № 4-5.
 Слова при погребении московскаго, 1-й гильдии, купца Василия Феодоровича Мухина и дочери его девицы Елены Васильевны… —
 Сказание о Владимирской иконе Божией Матери.
 О христианском браке и об обязанностях мужа и жены: Учение св. Иоанна Златоустого. — М.: П. Н. Шарапов, 1882. — 48 с.; 8-е изд. — 1914;
 Сети на пути. — М.: тип. Л. и А. Снегиревых, 1887. — 24 с.
 Несколько слов о монашестве прежнем и нынешнем / Сост. под ред. Н. В. Елагина. — СПб.: типо-лит. П. И. Шмидта, 1891. — 36 с.
 Старец Иларион Троекуровский. — М.: типо-лит. И. П. Байкова, 1893. — 63 с.;
 Исторический обзор святынь Московской епархии;
 Историко-географический очерк пределов Московской епархии. — М.: тип. А. И. Снегиревой, 1894. — 37 с.;
 Московская иерархия: митрополиты. — М.: тип. А. И. Снегиревой, 1894. — 38 с.;
 Московская иерархия: патриархи;
 Сеятель. Собрание проповедей, бесед и поучений. В 2 ч. — М.: типо-лит. Д. А. Бонч-Бруевича, 1899. — 560 с..

Источники 

Выпускники Вифанской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Преподаватели Московской духовной семинарии
Духовные писатели
Богословы Российской империи